«Alfredo Jiménez» - conjunto del nombre propio Alfredo y el apellido Jiménez - puede referirse a:

Personajes 
 Alfredo Jiménez Orge (s.XX), militar español;
 Alfredo Jiménez Ramírez (19??-), futbolista mexicano;